Mámma mía! («Мамма миа»; в переводе ) — в английском языке является устойчивым выражением, означающим крайнее удивление.

Песни 
 «Mamma Mia» — песня популярной шведской группы ABBA (1975).
 «Mama Mia» — песня итальянской певицы Ин-Грид (2005).
 «Mamma Mia» — песня корейской группы Kara (2014).
 «Mamma Mia» — песня корейской группы SF9 (2018).
 «MAMMAMIA» — песня итальянской группы Måneskin (2021)

Фильмы 
 «Mamma Mia!» — мюзикл с либретто на основе песен группы ABBA; премьера состоялась в 1999 году в Лондоне.
 «Мамма Mia!» — экранизация мюзикла (США-Великобритания, 2008).
 Mamma Mia! 2 (2018) — продолжение фильма 2008 года.